Гео́ргий Ада́мович Стро́нк (1910—2005) — художник-живописец, график, Заслуженный деятель искусств Карело-Финской ССР (1947), Народный художник Карельской АССР (1970), лауреат Государственной премии Карельской АССР (1981), Почётный гражданин Петрозаводска (1996).

Биография

Ранние годы 
После смерти матери семья Стронков переехала в Витебск, где их застала начавшаяся в 1914 году Первая мировая война. В Витебске прошли детские годы будущего художника.

После падения монархии в России и двух революций Георгий перебрался на Украину, в город Николаев. Там работал на судостроительном заводе «Андре Марти» рабочим-медником, выполняя ремонт гидравлических трубок на подводных лодках. В те годы увлёкся рисованием.

Тогда же и началось систематическое занятие искусством — юношу направили на учёбу в местный художественный техникум. Его Георгий окончил через полтора года в 1932 году.

Институт 
В 1932 году Георгий Стронк поступил в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (ЛИНЖАС). Учился в мастерской И. И. Бродского. Именно его Георгий Стронк впоследствии называл своим главным наставником в области живописи. Обучение в институте длилось шесть лет. Во время каникул он принимал участие в фольклорных и этнографических экспедициях по Карелии (в 1937 году). С тех пор Стронк много работал по заданиям Карельского научно-исследовательского института культуры.

В 1938 году Стронк успешно защитил дипломную картину «Пушкин после дуэли». Картина нашла своё место в Святогорском монастыре — месте вечного упокоения А. С. Пушкина Георгий Адамович Стронк.

Во время учёбы в институте Георгий Адамович познакомился с художником Павлом Филоновым.

В Карелии 
По окончании учёбы художник получил приглашение на работу от Карельского научно-исследовательского института культуры и в 1939 году переехал в Петрозаводск.

В 1940 году Стронк стал первым председателем Союза художников Карело-Финской ССР. Союз состоял преимущественно из самодеятельных живописцев и графиков. Благодаря Стронку и офортисту 3. Е. Львовичу, переехавшему в Петрозаводск из Москвы, профессиональное карельское изобразительное искусство, представленное до того лишь работами живописцев В. Н. Попова, А. И. Кацеблина и народного резчика Ю. О. Раутанена, начало решать большие творческие проблемы.

В 1941 году, в первые месяцы войны, художник работал на оборонительных объектах и участвовал в эвакуации фондов института культуры и Петрозаводского университета в Сыктывкар.

В 1949 году в Карело-Финской ССР широко отмечалось столетие со дня издания Элиасом Лённротом полной версии эпоса «Калевала». В Петрозаводске состоялась юбилейная научная сессия, в которой приняли участие известные ученые и фольклористы. Республиканским книжным издательством по инициативе О. В. Куусинена был объявлен всесоюзный конкурс на создание иллюстраций к «Калевале» — началась работа над созданием новых иллюстраций эпоса (первое иллюстрированное издание было выпущено в 1933 году). Георгий Стронк начал работу над иллюстрациями к эпосу и принял участие в конкурсе. Вместе с В. И. Курдовым и Н. А. Родионовой он оформил книгу «Kalevalan runoutta» («Поэзия Калевалы», Петрозаводск, 1949 г.). На конкурсе Георгий Стронк получил вторую премию. Третью премию разделили Осмо Бородкин (посмертно) и Мюд Мечев, первую же не присудили никому.

Иллюстрировал книгу «Kalevala» (Петрозаводск, 1956 г.)

В 1960—1970-е годы создал графические серии «Герои Калевалы». К 150-летию первого издания «Калевалы» выполнил новый цикл иллюстраций к эпосу.

В 1940—1953 и 1982—1985 годах — председатель правления Союза художников Карелии.

Георгий Адамович скончался 6 декабря 2005 года.

Выставки 
Участник выставок: городских в Петрозаводске, республиканских (с 1939), художников Карелии в Москве (1951, 1959, 1980) и Ленинграде (1972, 1980), региональных «Советский Север» (1964—1984), «Российский Север» (Киров, 1998; Вологда, 2003), художников автономных республик России в Москве (1971, 1989), всероссийских (с 1960), всесоюзных (с 1946), зарубежных в ГДР (1972, 1977), Финляндии (1950, 1966, 1972, 1976), Швеции (1971, 1976).

Персональные выставки (Петрозаводск, 1951, 1995, 2003; Москва, 1986).

Работы Георгия Стронка хранятся в Музее изобразительных искусств Республики Карелия, Национальном музее Республики Карелия, Государственном музее-заповеднике «Кижи».

Сочинения 
 «У самого Белого моря» (1963)
 «По Карелии» (1979).

Награды 
 Орден Дружбы (2 февраля 2004 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Орден Трудового Красного Знамени (22 сентября 1959 года) — за выдающиеся заслуги в развитии карельского искусства и литературы и в связи с декадой искусства и литературы Карельской АССР в гор. Москве.
 Медаль «За трудовое отличие» (29 октября 1951 года) — за заслуги в развитии карело-финского советского искусства и в связи с неделей Карело-Финской музыки и танца в гор. Москве.
 Народный художник Карельской АССР (1970).
 Заслуженный деятель искусств Карело-Финской ССР (1947). 
 Государственная премия Карельской АССР (1981).
 Почётный гражданин Петрозаводска (1996).

Примечания

Литература 
 Георгий Адамович Стронк: Рек. указ. лит. / Гос. публ. б-ка Карел. АССР; Сост.: Е. И. Такала. — Петрозаводск: Карелия, 1970. — 19 с. — (Художники Карелии).

Ссылки 
 Основные даты жизни и творчества Г. А. Стронка
 С высоты прошедших лет
 Художник Георгий Стронк
 Современные мастера офорта. Георгий Стронк
 Георгий Стронк, фотоархив РИА Новости
 Работы Г. А. Стронка

Родившиеся в Пётркуве-Трыбунальском
Художники России XX века
Народные художники Карельской АССР
Заслуженные деятели искусств Карело-Финской ССР
Художники-портретисты России
Художники-реалисты
Художники-иллюстраторы Калевалы
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Почётные граждане Петрозаводска
Лауреаты Государственной премии Карельской АССР